DIN 988 er en DIN-Standard for en passkive.

Kilde  
http://bolte.dk/passkiver-din-988/
DIN-standarder